Сергей Дараган:
 Дараган, Сергей Борисович (1945—2004) — художник.
 Дараган, Сергей Валентинович (1950) — российский художник, дизайнер, педагог.